Zampa peut faire référence à :

Opéra 

 Zampa, opéra comique de Louis Joseph Ferdinand Herold.

Toponymie 

 Zampa, un village du département Bitou au Burkina Faso.

Patronymie 

 Alfred Zampa (1905-2000), ingénieur américain ;
 Luigi Zampa (1905-1991), réalisateur et scénariste italien ;
 Mathieu Zampa (1902-1973), voyou marseillais, père de Tany Zampa ;
 Tany Zampa (1933-1984), parrain du milieu marseillais.